Igor Vlagyimirovics Akinfejev (oroszul: Игорь Владимирович Акинфеев) (Vidnoje, 1986. április 8. –) orosz válogatott labdarúgó, jelenleg a CSZKA Moszkva kapusa és csapatkapitánya.

Pályafutása 
Már 17 évesen – az egyesület történetének legfiatalabb kapusaként – a CSZKA Moszkva kezdőcsapatának tagja volt. 2005-ben csapatával megnyerte az UEFA-kupát, 2005-ben és 2006-ban orosz bajnoki címet szerzett, majd a volt Szovjetunió legjobb játékosának járó Zvezda-díjjal jutalmazták. A CSZKA Moszkva csapatkapitány-helyettese, 2006-ban az FC Porto, illetve a Hamburg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzéseken az orosz klub csapatkapitánya volt.

2004-ben az orosz labdarúgó-válogatott harmadik számú kapusa lett Szergej Ovcsinnyikov és Vjacseszlav Malafejev mögött. Első fontosabb nemzetközi szereplésére az Észtország elleni, 2005. március 30-án rendezett világbajnoki-selejtező mérkőzésen került sor, majd Vjacseszlav Malafejev tartós sérülése miatt a válogatott első számú kapusává vált.

Pályafutása során három labdarúgó-Európa-bajnokságon (2008, 2012, 2016) és két labdarúgó-világbajnokságon (2014, 2018) vett részt.

Sikerei, díjai 
CSZKA Moszkva
UEFA-szuperkupa-ezüstérmes (1): 2005
UEFA-kupa-győztes (1): 2004–2005
Orosz Szuperkupa-győztes (7): 2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018
Orosz labdarúgó-bajnokság-győztes (6): 2003, 2005, 2006, 2012-13, 2013-14, 2015-16
Orosz labdarúgó-bajnokság-ezüstérmes (1): 2004
Orosz labdarúgókupa-győztes (6): 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13

Statisztika

Klub 
2021. május 16-án lett frissítve.

Válogatott 
2018. július 7-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 
 

Orosz labdarúgók
Labdarúgókapusok
A CSZKA Moszkva labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
1986-ban született személyek
Élő személyek
A Premjer Liga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói